Jan Huberts (Delfzijl, Groninga; 12 de octubre de 1937-Rijswijk, Holanda Meridional; 19 de noviembre de 2016) fue un piloto de motociclismo neerlandés. Ganó dos grandes premios (Francia y Alemania) en el Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1962.

Entre 1981 y 2008 tuvo el récord de velocidad de motos de 50 c. c., con una velocidad de 224 km/h.

En 1972 agredió al piloto español Ángel Nieto al finalizar la carrera del Gran Premio de las Naciones.

Campeonato Mundial de Motociclismo

Carreras por año 
Sistema de puntuación desde 1950 a 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 hasta 1987:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Enlaces externos 
Perfil de Jan Huberts en MotoGP (en inglés).

Pilotos de motociclismo de los Países Bajos
Pilotos de 50 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Nacidos en Delfzijl